Colom puede referirse a:
 La isla de Colom en el archipiélago de las Baleares.
 El apellido Colom. Personajes con el apellido Colom:
 Álvaro Colom, expresidente de Guatemala; 
 Àngel Colom, político español; 
 Antonio Colom, ciclista español; 
 Cristòfor Cascante i Colom, arquitecto español.
 Ferrer Colom, religioso español, Obispo de Lérida en el siglo XIV;
 Joan Colom, fotógrafo español; 
 Joan Colom i Agustí, pintor paisajista español;
 Joanot Colom, líder de las germanías en Mallorca en el musica.com siglo XVI;
 Joaquín Colom, más conocido como Quino Colom, jugador profesional de baloncesto español;
 Miguel Colom, director de televisión argentino;
 Ramón Colom, periodista español;
 Teresa Colom i Pich, escritora andorrana.